Blattfarbstoff steht für:

 Blattgrün, siehe Chlorophylle
 Carotine, orange Blattfarbstoffe zum Schutz vor UV-Licht
 Anthocyane, dunkle, wasserlösliche Blattfarbstoffe